Miązek ist der Familienname folgender Personen:
 Andrzej Miązek (* 1964), polnischer Fußballspieler
 Zbigniew Miązek (* 1966), polnischer Kanute
 Bonifacy Miązek (1935–2018), polnischer Dichter
 Kamil Miazek (* 1996), polnischer Fußballspieler
 Ryszard Miazek (* 1945), polnischer Wirtschaftswissenschaftler
 Arkadiusz Miazek